Nastro Azzurro (Blue Riband) – riconoscimento non ufficiale che veniva attribuito alla nave passeggeri che deteneva il record di velocità media di attraversamento dell'Oceano Atlantico
 Blue Riband – marchio della Nestlé
 Blue Riband Trial Stakes – corsa ippica britannica